Waleed Mohamed Abdulla Ali Al Hayam (Muharraq, 1988. november 4. –) bahreini labdarúgó, az élvonalbeli Al-Muharraq hátvédje. A bahreini labdarúgó-válogatottal részt vett a szomszédos Katarban rendezett 2011-es Ázsia-kupán.

A válogatott meccseken középpályásként is játszik.

Jegyzetek

További információk 
 

1988-ban született személyek
Bahreini labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek